Nods kan syfta på:

Geografi 
 Nods, Bern – ort och kommun i kantonen Bern, Schweiz
 Nods, Doubs – kommun i departementet Doubs, Frankrike